Angel je lahko:
 Angel, splošna oznaka za nadnaravno bitje
 Angel (ime)
 Angel (priimek)
 Angel (pri judih), Jahvejev sel
 Angel (pri kristjanih), Gospodov sel
 Angel (pri muslimanih), Abrahamov sel
 Angel (otok), največji otok v zalivu San Francisco